Malafide (Disney), tekenfilmpersonage van Walt Disney.
 Malafide (strip), stripreeks.